Народна прогресивна партия може да се отнася за:
 Народна прогресивна партия (Вануату)
 Народна прогресивна партия (Гвиана)